Braaker Au ist der Name folgender Fließgewässer:

 Braaker Au (Wandse), Nebenfluss der Wandse, Schleswig-Holstein
 Braaker Au, anderer Name der Majenfelder Au, Nebenfluss der Schwartau, Schleswig-Holstein